

Гути — село, громада округу Ліптовський Мікулаш, Жилінський край.

Селище міського типу:
 Гути — Харківська область, Богодухівський район
Села:
 Гути — Вінницька область, Тульчинський район
 Гути — Сумська область, Конотопський район
Залізниця:
 Гути — залізнична станція Сумської дирекції Південна залізниця